Официальная регистрация мировых рекордов в полумарафоне Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), всемирной управляющей организацией в лёгкой атлетике, начата с 1 января 2004 года. С тех пор было зарегистрировано 5 мужских и 6 женских рекордов. Показатели лучшего времени в период с 1 января 2003 до 1 января 2004 года ИААФ официально признала как «лучшие мировые достижения». Более ранние рекорды ИААФ не ратифицированы., хотя концепция мирового рекорда была признана другими организациями, такими как Ассоциация статистиков шоссейного бега (ARRS).

Мировой рекорд в полумарафоне среди мужчин составляет 58.18 минут и установлен кенийцем Абрахамом Киптумом 28 октября 2018 года на 28-м Валенсийском полумарафоне.

Женский рекорд составляет 1:04.51 минут, принадлежит Джойсилин Джепкосгеи также из Кении и также был установлен на Валенсийском полумарафоне годом ранее — 22 октября 2017. С 2011 года ИААФ также отдельно фиксирует женские рекорды в забегах, в которых участвуют только женщины (то есть без мужчин-пейсмейкеров). Лучшее время для этой категории принадлежит эфиопке Нетсанет Гудете, который установлен 24 марта 2018 года в Валенсии и составляет 1:06.11. Данное новшество встретили с некоторой критикой, так как ИААФ изначально хотела понизить статус мировых рекордов в смешанных забегах до «лучших мировых достижений», но в итоге организация согласилась сохранить за историческими достижениями статус официальных.

Забеги, приближённые к современной полумарафонской дистанции в 21 км 97,5 м (13,1094 мили), проводились с начала XX века, а также фиксировалось время атлетов на половине дистанции в полных марафонских забегах. Но полумарафонские забеги, как мы их знаем сегодня, впервые были проведены в 1960-х гг. Некоторые из них, например полумарафон  или полумарафон «Сан Блас» (оба стали официальными в 1966 году) сохранились и по сей день. Самый первый рекорд в полумарафоне был зафиксирован Ассоциацией статистиков лёгкой атлетики (Association of Track and Field Statisticians) — это рекорд 1:07.01 англичанина Брайана Хилл-Коттингэма, установленный в Ромфорде под Лондоном, Великобритания. Первым признанным  рекордом для женщин стало время американки Кэти Гиббонс, которая 7 марта 1971 года в Фениксе (Аризона) финишировала со временем 1:23.56. Первыми мировыми рекордами, признанными ИААФ, стали 1:05.44 Рона Хилла в 1965-м и 1:15.04 Марти Кукси в 1978 году.

Хронология мировых рекордов 
Легенда:

Мужчины

Женщины

Примечания

Источники

Ссылки 
 Веб-сайт Ассоциации статистиков лёгкой атлетики

Бег 21975